Стіг Андре ван Ейк (;  , Калі, Колумбія) — норвезький співак, композитор і автор текстів. Стіг ван Ейк був послом музики соулу та реггі та продав понад 250 тисяч платівок у всьому світі. Його музика охопила широку аудиторію, і він виступав на сценах таких країн, як Англія, Америка, Португалія, Колумбія, Швеція, Данія, Чехія, Ізраїль, Іспанія та Австралія.

Кар'єра 

Ван Ейк відомий своєю кар'єрою на Євробаченні. У 1999 році він виграв норвезький фінал Гран-прі Мелоді з піснею «Living My Life Without You», яку він написав і виконав у телешоу. На сцені у нього була танцівниця і співачка Белінда Браза. У європейському фіналі пісенного конкурсу Євробачення" в Ізраїлі він зайняв 14 місце, набравши 35 балів. Він перший чорношкірий чоловік, який представляв Норвегію.  

Альбом «Where I Belong», який вийшов того ж року, став платиновим (понад 30 000 примірників) і досяг 6 місця у списку VG Top 40 у Норвегії. У 2000 році він був названий цьогорічним виконавцем-чоловіком (хітові нагороди). У 2001 році Стіг також написав пісню про мир для своєї країни-матері, Колумбії. Пісня «Constructors of Peace»  була записана разом із симфонічним оркестром Боготи, і він поїхав туди, виконуючи пісню на різних концертах та телевізійних шоу.

У 2001 році Ван Ейк відкрив «B: Underground Club» у Бергені. Цей клуб був живою концепцією, в якій хаус-гурт грав на реггі, соул та фанк, і з'явився гість. У 2003 році він зробив пісню «Once In a Lifetime», яка виграла «Idol» у Південній Африці у виконанні Хайнца Вінклера. Пісня стала хітом у ПАР і стала подвійною платиновою (100 000 примірників). 

Стіг ван Ейк довгий час був відомим як головний діяч реггі-гурту «The Soul Express Orchestra».  Вони випустили свій дебютний альбом «Time For A Change», вироблений Ісаком Стрендом в «Knott Records» в 2010 році.  Останні пару років він також працює з музикою в дитячому садку, школах та інших культурних сценах Норвегії. 

У 2013 році Стіг випустив свій альбом «Presentation». Зміст альбому відображає всі його впливи з різних жанрів, пережитих його кар'єрою, але з основною основою реггі та душі.

У 2015 році Стіг та його дівчина Біт Хелен Тунес випустили новий дитячий проект під назвою Trollala. Це музична пригода, яка була представлена публіці в 2015 році. За допомогою музики та навчання створює троля. Дітей спонукає піти в гори, щоб зустріти Троллалу та послухати музику. Крім того, Троллала бачить, як діти навчаються одночасно з грою. Троллала видавав музику та мав різні виступи в Норвегії. Різдвяну виставу «Троллала і Різдво, що зникло» грали два роки у Бергені. Пізніше проект вийде у вигляді ілюстрацій та аудіокниг.

Дискографія

Альбоми 

 1999: Where I Belong (Mercury Records)
 2013: Presentation (Nordic Records)

Сингли 

 1999: Living My Life Without You
 1999: Breakout
 2002: Growin´Pains
 2002: Once In a Lifetime
 2007: Constructors Of Peace
 2010: Come
 2010: Beautiful feat. Cesca
 2010: En God Dag feat. Akeron
 2010: Beautiful feat. Cesca
 2011: Let's Make a Change feat. Beate H.Thunes
 2011: Live For Today feat. Kingsley Anowi
 2012: Never Say Never
 2013: Always A Solution
 2013: Down To Earth feat. Haisam
 2013: No 1. feat DZ Dioniziz.
 2014: Gonna make it feat KastAway (U.S)
 2014: Ordinary Day
 2016: What she said feat Frank Nitt	(U.S)
 2017: Like a freak feat. 2ugly2hold
 2017: Without Faith feat. Nuno Barroso (Portugal)
 2017: Vinteren er kommet – Trollala
 2017: Words unsaid feat KastAway (U.S)
 2018: Faith in us
 2018: Rainy Town feat. Black Ballroom
 2019: Ser på

Співпраця 

 2010: Оркестр Soul Express час для змін (Lill'-Bit Records)
 2015: Trollala, den underlige vidunderlige (Good Vibes Entertainment)

Примітки

Посилання 

 Стіг ван Ейк у Nordic Records
 Євробачення 1999 Норвегія - Стіг Ван Ейк - Прожити своє життя без тебе на YouTube
 Оркестр Soul Express - Заходьте на YouTube

Співаки XXI століття
Учасники Євробачення 1999
Представники Норвегії на Євробаченні
Персоналії:Берген
Колумбійські емігранти до Норвегії